Соченя́ты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на реке Половойка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 22 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дарище, Жодишки, Пиловойти. Площадь занимаемой территории составляет 0,3560 км², протяжённость границ 4250 м.

Согласно переписи население Соченят в 1999 году насчитывало 154 жителя.

Через деревню проходят местные автомобильные дороги:
  Жодишки — Айцвилы
  Дубатовка — Соченяты

Через населённый пункт проходит регулярный автобусный маршрут Сморгонь — Лылойти.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района